

Sigle 
 Young & Rubicam – agenzia pubblicitaria statunitense

Linguistica 
 Yr – runa dell'alfabeto Fuþorc
 Yr – runa dell'alfabeto Fuþark recente

Sport 
 YR – acronimo di Yellow Red nella denominazione della società calcistica belga YR KV Mechelen